Der swissTennis Interclub Schweizermeister im Tennis wird in verschiedenen Altersklassen seit 1911 bei den Damen und Herren ermittelt.

Diese Liste gibt einen Überblick über alle Schweizermeister im Tennis.

n.a. = nicht ausgespielt bzw. ausgetragen

Weblinks 
 Schweizer Tennisverband swisstennis
 Schweizer Meister NLA Herren seit 1911-2017
 Schweizer Meister NLA Damen seit 1925-2017
 Schweizer Meister Interclub 1964-2017
 Schweizer Meister seit 1911 (abgerufen 1. Januar 2012)

Einzelnachweise 

Tennis (Schweiz)
Tennis